Худе́нко — фамилия белорусского и украинского происхождения. Известные носители:

 Худенко, Иван Никифорович (1918—1974) — советский экономист, известный по управлению совхозом «Илийский».
 Худенко, Ольга Сергеевна (род. 1992) — белорусская байдарочница, бронзовая призёрша Олимпийских игр 2012 года.
 Худенко, Николай Владимирович (1924—1943) — советский солдат, Герой Советского Союза .